Египћани могу бити:

 Стари Египћани, антички народ
 Египћани, становници Египта
 Балкански Египћани, народ на Балкану